Навья, или навьи — славянские мифические существа, насылавшие смерть (см. мавка); также мертвец (см. Явь, Правь и Навь).
 Навье, Анри (1785—1836) — французский механик и инженер, один из основателей инженерной науки.

Примечания